Aldo Borgonzoni (1913-2004) – pittore italiano
 Lucia Borgonzoni (1976) – politica italiana, nipote di Aldo